Ветер, что колышет ячмень — баллада Роберта Дуайера Джойса, посвящённая восстанию 1798 года в Ирландии.
 Ветер, что колышет ячмень (в российском прокате — «Ветер, который качает вереск») — художественный фильм британского режиссёра Кена Лоуча, получивший Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале 2006 года, о войне за независимость Ирландии.
  — девятый студийный альбом канадской певицы Лорины Маккеннитт.